

Geografia
Amt Goldberg-Mildenitz – comunità amministrativa della Germania.
Goldberg – città della Germania.
Goldberg – esonimo tedesco di Złotoryja, città della Polonia.
Gruppo del Goldberg – gruppo montuoso dell'Austria.

Persone 
Aaron Goldberg – pianista statunitense.
Adam Goldberg – attore, regista e produttore cinematografico statunitense.
Andrew Goldberg – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense.
Barry Goldberg – musicista e produttore discografico statunitense.
Bill Goldberg – attore e wrestler statunitense.
Elkhonon Goldberg – neuroscienziato e neuropsicologo lettone naturalizzato statunitense.
Evan Goldberg – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista canadese.
Iddo Goldberg – attore israeliano.
Jared Goldberg – sciatore alpino statunitense.
Johann Gottlieb Goldberg – compositore e clavicembalista tedesco.
Lea Goldberg – scrittrice e traduttrice israeliana.
Rube Goldberg – fumettista statunitense.
Szymon Goldberg – violinista e direttore d'orchestra statunitense.
Whoopi Goldberg – attrice, doppiatrice e produttrice cinematografica statunitense.

Altro
Macchina di Rube Goldberg – tipologia di meccanismo
Variazioni Goldberg – opera per clavicembalo di Johann Sebastian Bach

Voci correlate
 Sindrome di Goldberg